Geibelplatz steht für:

 Geibelplatz (Hannover)
 Geibelplatz (Kiel)
 Geibelplatz (Lübeck)